Dieser Artikel behandelt die australische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

Qualifikation

Zweite Runde

Play-off

Australisches Aufgebot

Quartier der Mannschaft 
Die Mannschaft bezog ihr Quartier im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe in Zweiflingen. Der Trainingsplatz befand sich in Öhringen.

Spiele Australiens

Vorrunde 
 Montag, 12. Juni 2006, 15 Uhr in Kaiserslautern –  3:1 (0:1)
 Sonntag, 18. Juni 2006, 18 Uhr in München –  2:0 (0:0)
 Do, 22. Juni 2006, 21 Uhr in Stuttgart –  2:2 (1:1)

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Gruppe F

Achtelfinale 
 Montag, 26. Juni, 17 Uhr in Kaiserslautern –  1:0 (0:0)

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Achtelfinale

Besonderes 
Die Australische Fußball-Nationalmannschaft qualifizierte sich erstmals für das Achtelfinale einer Fußballweltmeisterschaft.

2006
Australien